Die Korea Open Super Series 2013 fanden vom 8. bis 13. Januar 2013 in Seoul statt. Es war die 22. Auflage der Korea Open und das erste Turnier der BWF Super Series 2013. Das Preisgeld betrug 1.000.000 US-Dollar. Folgend die Ergebnisse der Qualifikation.

Herreneinzel

Setzliste 
  Ville Lång (Promoted From Qualifiers, PFQ)
  Gao Huan (PFQ)
  Suppanyu Avihingsanon (PFQ)
  Chan Yan Kit (PFQ)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Dameneinzel

Setzliste 
  Kirsty Gilmour (nicht qualifiziert)
  Karin Schnaase (nicht qualifiziert)
  Victoria Na (nicht qualifiziert)
  Tatjana Bibik (nicht qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Herrendoppel

Setzliste 
  Robert Blair/ Tan Bin Shen (qualifiziert)
  Kang Ji-wook/Lee Sang-joon (qualifiziert)
  Cho Gun-woo/Kim Dae-eun (qualifiziert)
  Chan Peng Soon/Ong Jian Guo (nicht qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Damendoppel

Setzliste 
  Hung Shih-chieh/Fang Chien-Wu (qualifiziert)
  Chae Yoo-jung/Yang Ran-sun (qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Mixed

Setzliste 
  Praveen Jordan/Vita Marissa (qualifiziert)
  Tan Wee Kiong/Woon Khe Wei (nicht qualifiziert)
  Hirokatsu Hashimoto/Miyuki Maeda (qualifiziert)
  Kim Dae-eun/Ko A-ra (qualifiziert)

Ergebnisse

Erster Qualifikationsplatz

Zweiter Qualifikationsplatz

Dritter Qualifikationsplatz

Vierter Qualifikationsplatz

Referenzen 
 tournamentsoftware.com

2013 Qualifikation
BWF Super Series 2013
Badmintonwettbewerb in Seoul